Патнитала — топоним.

 Патнитала — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Патнитала — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Наогаон.